Sümber kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Tjojr, provinshuvudstad, Gobi-Sümber, 
 Sümber (distrikt i Mongoliet, Dundgobi), 
 Sümber (distrikt i Mongoliet, Töv), 
 Sümber (distrikt i Mongoliet, Gobi-Sümber), 

Robotskapade Mongolietförgreningar